Armando Percival foi um compositor de música popular brasileira.

Obras 
 Canção perdida (c/ Guerra Junqueiro)
 Ladra de rosas c/ Gastão Penalva)
 Nanita, Nana (c/ Quintero)
 O pinhal (c/ Maria da Cunha)
 O samba dos seresteiros
 Serenade (c/ François Coppé)

Compositores do Rio de Janeiro (estado)